McBean est un patronyme porté notamment par :

  (1904-1990), photographe britannique ;
 Gordon McBean, climatologue canadien ;
 Jack McBean (né en 1994), footballeur américain ;
 Marnie McBean (née 1968), rameuse canadienne ; 
 Wayne McBean (né en 1969), joueur professionnel de hockey sur glace.

Patronyme écossais